In 2022 werd de twintigste editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 12 oktober 2021 tot 3 april 2022. Fortaleza werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de derde fase van de Copa do Brasil 2023.

Format
Het format voor de competitie werd gewijzigd. Twaalf teams zijn rechtstreeks voor de groepsfase gekwalificeerd en 24 teams nemen deel aan een voorronde, de Pré-Copa.

De rechtstreeks gekwalificeerden waren de negen staatskampioenen van de staten Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão en Piauí. Uit de staten Bahia, Pernambuco en Ceará waren de hoogst geplaatste clubs op de clublijst van de CBF-ranking geplaatst.

De overige vier teams kwamen uit de voorronde. 

In de groepsfase werden de clubs werden in twee groepen van acht verdeeld, waarvan de teams uit groep A enkel tegen teams uit Groep B speelden.

Pré-Copa

Eerste ronde
In geval van gelijkspel werden strafschoppen genomen.

Tweede ronde
In geval van gelijkspel werden strafschoppen genomen.

Derde ronde
In geval van gelijkspel werden strafschoppen genomen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Nord
Copa do Nordeste